Seznam divizij z zaporedno številko 70.

Seznam 
 Pehotne
 70. pehotna divizija (ZDA)
 70. pehotna divizija (Združeno kraljestvo)
 70. statična pehotna divizija (Wehrmacht)

Glej tudi